Schweinfurth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Schweinfurth
 Georg August Schweinfurth